Marina Alta Spanyolországban, Valencia Alicante tartományában található comarca.

Önkormányzatai

További információk 
 Marina Alta az Openstreetmap térképén

Valencia comarcái